Le nom François-Xavier Lemieux peut faire référence à :
 François-Xavier Lemieux (1811-1864), un homme politique canadien membre du groupe réformiste à l'Assemblée législative de la Province du Canada ;
 François-Xavier Lemieux (1851-1933), neveu du précédent, un homme politique canadien et un ancien député du parti libéral à l'Assemblée législative du Québec.

Voir aussi 
 

en:Francois-Xavier Lemieux